Személyek
 Saint-Simon, francia gondolkodó, utópista szocialista

 Franciaországi települések
 Saint-Simon, település Aisne megyében
 Saint-Simon, település Cantal megyében
 Saint-Simon, település Charente megyében
 Saint-Simon, település Lot megyében